Шварценборн (Айфель) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Шварценборн (Кнюлль) — город в Германии, в земле Гессен.